Vlag van Córdoba (Argentinië), de vlag van de Argentijnse provincie Córdoba
 Vlag van Córdoba (Colombia), de vlag van het Colombiaanse departement Córdoba
 Vlag van Córdoba (Spanje), de vlag van de Spaanse provincie Córdoba